Dadinho, marca de confeito

Pessoas
Eduardo Soares, futebolista conhecido como Dadinho
Zé Pequeno, criminoso também chamado de Dadinho